Lissodrillia är ett släkte av snäckor. Lissodrillia ingår i familjen Drilliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lissodrillia